Жан Саварон (, 1567—1622) — франц. историк и юрист; в 1614 г. был депутатом Генеральных Штатов, где красноречиво и энергично восставал против взяточничества. Труды С.: "Origines de Clermont" (1607), "Traité contre les masques" (1608), "Traité contre les duels" (1610), "Traité de l'е́ре́е française" (1620), "Traités de la souveraineté du roi et de son royaume" (1615), "Chronologie des états généraux" (1615), "Traité de l'annuel et vénalité des charges" (1615), "De la sainteté du roi Clovis" (1622).

Литература 
 

Родившиеся в 1567 году
Умершие в 1622 году
Персоналии по алфавиту